

Подґужиці — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Подґужиці — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Подґужиці — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства